Gorenflo ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Gorenflo, deutscher Pädiater
 Rudolf Gorenflo (1930–2017), deutscher Mathematiker